Risikotheorie bezeichnet:

einen Begriff aus der Mathematik, siehe Schadensversicherungsmathematik
einen Begriff aus dem Militär, siehe Risikotheorie (Militär)